Municipio de Hume puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hume (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Slope.
 Municipio de Hume (condado de Whiteside, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Whiteside.
 Municipio de Hume (condado de Huron, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Huron.